Název Olešky má více sídel:

 Olešky – vesnice v obci Radějovice v okrese Praha-východ
 Olešky (Ukrajina) – jihoukrajinské město, mezi lety 1928–2016 známé jako Cjurupynsk

Související články 
 Oleška (rozcestník)
 Oleško
 Olešínky
 Olše